Pan eller PAN kan syfta på:

 Pan – en grekisk gud
 Pan (namn) – ett kinesiskt efternamn, och personer med namnet
 Pan – vetenskapliga namnet på släktet schimpanser
 Pan Books – en del av bokförläggarkoncernen MacMillan Publishers
 Pan (tidskrift) – en tysk litteraturtidskrift
 Pan (maträtt) – indisk gatumat
 Pan (roman) – en roman av Knut Hamsun
 Pan (bok av Walter Hülphers) – en bok av Walter Hülphers)
 Pan (musikgrupp) – en dansk musikgrupp
 Pan (grupp) – en turkisk musikgrupp
 Panpizza –  en maträtt
 Panflöjt –  en kantblåst flöjt
 PanBok – en del av bokförläggarkoncernen P.A. Norstedt & Söner
 Peter Pan – en sagoberättelse
 PAN –  Personal Area Network
 PAN – alternativt namn på den amerikanska spionsatelliten USA-207
 PAN – landskod i ISO 3166-1 för Panama
 PAN – ett konservativt kristdemokratiskt parti och ett av de tre största politiska partierna i Mexiko, se Nationella aktionspartiet (Mexiko)
 PAN - Peroxyacyl nitrat
 PAN - Polisens ansvarsnämnd eller Personalansvarsnämnden vid Polismyndigheten

Astronomi 
 Pan (måne) – en av Saturnus månar 
 Pan (krater) – den största kratern på Jupiters måne Amalthea
 4450 Pan – en asteroid

Film 
 Pan (film, 1922) – en norsk film från 1922
 Pans labyrint – en mexikansk film från 2006, originaltitel El laberinto del fauno
 Pan (film, 2015) – en amerikansk film från 2015

Geografi

Myanmar 

 Hpa-an (regionhuvudort i Burma), Karen,

Kina 

 Pan, Liupanshui (盘县) – ett härad i den kinesiska provinsen Guizhou

Se även
 Panteism
 Steel pan

Robotskapade Myanmarförgreningar